Kenilworth (boek), een boek uit 1821 van Sir Walter Scott
Kenilworth (Illinois), een plaats in Illinois
Kenilworth (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Kenilworth (New Jersey), een plaats in New Jersey
Kenilworth (Pennsylvania), een plaats
Kenilworth (Warwickshire), een plaats in Engeland